Пинейру () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пинейру, Элоиза (род. 1945) — также известная как Эло́ Пинейру (Helô), бразильская модель и предпринимательница.
 Пинейру, Эрин (род. 1997) — кабо-вердианский футболист, опорный полузащитник французского клуба «Сент-Этьен».
 Деуш Пинейру, Жуан (род. 1945) — португальский политический деятель, министр иностранных дел Португалии в 1987—1992 годах.
 См. также 
 Пиньейру